En France, plusieurs sites naturels ou mégalithes portent le nom de Roches du Diable ou Roche aux Diables :

Mégalithes 

 Dans le département d'Ille-et-Vilaine :
 Menhir de la Roche au Diable, à Sougéal 
 Les Roches du Diable, à Miniac-sous-Bécherel 

 Polissoir de la Roche au Diable, à Paley dans le département de Seine-et-Marne

Sites naturels 
 Les Roches du Diable, dans le département du Finistère
 La Roche aux Diables, dans le département de l'Yonne